Белозе́рцев — русская фамилия; имеет женскую форму Белозерцева.

Известные носители 
 Белозерцев, Анатолий Константинович (1941—2015) — советский и российский поэт, прозаик, журналист, председатель Челябинского отделения Союза писателей России.
 Белозерцев, Василий Дмитриевич (1923—2000) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Белозерцев, Иван Александрович (род. 1958) — российский политический и государственный деятель, губернатор Пензенской области (2015—2021).
 Белозерцев, Николай Александрович (1910—1943) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Белозерцев, Сергей Владимирович (1955—2013) — российский государственный деятель, народный депутат СССР, председатель Социал-демократической партии России.

Белозерцева 
 Белозерцева, Екатерина Наумовна (1930—1989) — доярка совхоза «Инкинский» (с 1943 года) Томской области, Герой Социалистического Труда (1973).